Jaya Baru (Banda Aceh)
 Jaya Baru (Simeulue)